est la formule brute de plusieurs isomères.

Adénine
 1-méthyladénine, numéro CAS 
 2-méthyladénine, numéro CAS